Sergej Davydov (1979), pattinatore artistico su ghiaccio russo e bielorusso.
Sergej Jur'evič Davydov (1979), calciatore russo.
Sergej Sergeevič Davydov (1985), calciatore russo.